

Realeza 
 Joana de Inglaterra, rainha da Sicília (1165–1199) — esposa de Guilherme II; filha de Henrique II de Inglaterra
 Joana de Gales (1191–1237) — filha ilegítima  de João I da Inglaterra; senhora de Gales e de Snowdon; esposa de Llywelyn, o Grande, rei de Gwynedd de Powys Wenwynwyn
 Joana de Inglaterra, rainha da Escócia (1210–1238) — esposa de Alexandre II da Escócia
 Joana I de Navarra (1273–1305) — rainha de Navarra entre 1274 e 1305; esposa de Filipe IV de França
 Joana II, condessa da Borgonha (1291–1330) — ou Joana I de Artésia; condessa da Borgonha e de Artésia por direito próprio; condessa de Poitiers e rainha de França e de Navarra pelo casamento com Filipe V
 Joana de Borgonha (c. 1294–1349) — também conhecida como Joana, a Coxa; esposa de Filipe VI de França, foi regente durante a ausência do marido na Guerra dos Cem Anos
 Joana III, Condessa da Borgonha (1308–1347) — também conhecida como Joana de França; condessa Palatina da Borgonha e condessa de Artésia; filha de Filipe V de França; esposa de Eudo IV, duque da Borgonha
 Joana de Évreux (1310–1371) — esposa do rei Carlos IV de França e Navarra
 Joana II de Navarra (1312–1349) — rainha de Navarra entre 1328 e 1349; casada com Filipe III de Navarra
 Joana de Inglaterra (1321–1362) — também conhecida como Joana da Torre; esposa do rei David II da Escócia
 Joana I de Nápoles (1326–1382) — rainha de Nápoles, duquesa da Calábria condessa da Provença e Forcalquier; filha do duque Carlos da Calábria e de Maria de Valois
 Joana de Kent (1328–1385) — conhecida como A Bela Donzela de Kent; condessa de Kent e princesa de Gales; esposa de Eduardo, o Príncipe Negro e mãe de Ricardo II
 Joana de Bourbon (1338–1378) — esposa do rei Carlos V de França
 Joana de Navarra (1370–1437) — filha de Carlos II de Navarra; esposa de João V, duque da Bretanha e de Henrique IV de Inglaterra
 Joana II de Nápoles (1371–1434) — conhecida como Joana II de Anjou-Durazzo; filha de Carlos III de Nápoles; rainha de Nápoles e, formalmente, de Jerusalém, Sicília e Hungria; duquesa consorte da Áustria e princesa de Tarento
 Joana II de Auvérnia (1378–1423) — condessa de Auvérnia e de Bolonha; esposa de João de Valois, duque de Berry, conde de Montpensier, Etampes, Mâcon e Poitiers; e posteriormente Jorge de La Trémoille, conde de Guînes
 Joana Beaufort (c. 1404–1445) — esposa de Jaime I da Escócia, foi regente durante a menoridade do seu filho Jaime II
 Joana de Rožmitál (c. 1430–1475) — esposa de Jorge de Poděbrady, rei da Boémia
 Joana de Portugal, Rainha de Castela (1439–1475) — também conhecida como Joana de Avis; filha de Duarte de Portugal; esposa de Henrique IV de Castela
 Joana de Trastâmara (1462-1530) — conhecida como a Beltraneja; filha de Henrique IV de Castela; rainha de jure de Castela; esposa de Afonso V de Portugal
 Joana de Castela (1479-1555) — conhecida como Joana, a Louca; rainha de Castela e Aragão; filha dos Reis Católicos
 Joana Seymour (1508–1537) — terceira esposa de Henrique VIII de Inglaterra
 Joana de Áustria, Princesa de Portugal (1535–1573) — filha do imperador Carlos V e de Isabel de Portugal; arquiduquesa da Áustria e princesa consorte de Portugal
 Joana Grey (1536–1554) — também conhecida como Lady Jane Grey, Lady Jane Dudley e Rainha dos Nove Dias; rainha da Inglaterra e Irlanda de 10 a 19 de julho de 1553; filha de Eduardo VI

Nobreza 
 Joana, Condessa da Flandres (1199–1244) — também conhecida como Joana de Constantinopla; condessa da Flandres e de Hainaut; esposa do infante Fernando de Portugal e de Tomás I da Saboia
 Joana de Châtillon (1285–1354) — duquesa titular de Atenas; esposa de Gualtério V de Brienne
 Joana, Duquesa da Bretanha (1319–1384) — também conhecida como Joana de Penthièvre, Joana, a Coxa; condessa de Penthièvre e de Goello, viscondessa de Limoges e senhora de Avaugour, Mayenne, Chatel-Audrey e Aigle; esposa de Carlos de Blois
 Joana de Brabante (1322–1406) — filha de João III de Brabante; duquesa de Brabante, Lothier e de Limburgo; esposa de Guilherme II de Hainaut, conde de Hainaut, da Holanda e da Zelândia, e de Venceslau I do Luxemburgo
 Joana, Princesa de Portugal (1452-1490) — também conhecida como Santa Joana Princesa; foi regente em 1471, durante a expedição a Arzila do pai, Afonos V
 Joana, Princesa da Beira (1636–1653) — filha de João IV de Portugal

Outras pessoas 
 Joana, esposa de Cusa — mulher mencionada no Evangelho de Lucas como seguidora de Jesus
 Joana d'Arc (1412–1431) — santa da França e heroína da Guerra dos Cem Anos
 Joanna (n. 1957) — cantora brasileira

Outros usos 
 Joana (seriado) — série de TV da Rede Manchete emitida originalmente em 1984 e 1985

Desambiguações de prenomes